Le nom Hillel est d'origine sémitique, apparenté au Heylel babylonien ou cananéen, nom du dieu de l'étoile du matin.

Dans les Bibles juive et chrétienne 
Il apparaît dans Isaïe 14:12-14, où le prophète parle de la chute de Heylel ben Shakhar.Selon la  : . Isaïe ferait donc un jeu de mots entre le nom du roi et la divinité, fils de la déesse cananéenne (ou babylonienne) de l'Aube, Shakhar.Dans la Septante grecque, Heylel sera traduit par le nom grec Éosphoros (désignant l'astre du matin) que les auteurs latins traduiront à leur tour par Lucifer. C'est ce dernier nom que Jérôme utilisera dans la Vulgate.

Dans la tradition juive 
Utilisé sans autre précision, Hillel fait habituellement référence à Hillel l'Ancien, également appelé Hillel le Babylonien, considéré comme le plus grand Sage de l'ère du Second Temple. On situe sa vie entre la fin du premier siècle AEC et le début du premier siècle EC. 

Ce nom fut transmis à nombre de ses descendants, ainsi qu'à de nombreux rabbins et penseurs juifs :
 Hillel  (330–365), fils de Juda Nessiah, petit-fils de Gamliel , descendant de Hillel Hazaken. Il fut Nassi de la communauté juive de l'époque, et instaura le calendrier hébreu encore en usage chez les Juifs rabbanites ;
 Hillel, fils de Gamaliel  (), petit-fils de Juda Hanassi et frère cadet de Juda Nessiah. Ses sentences ont été consignées dans le Talmud, sous le seul nom de Hillel d'où parfois une confusion avec l'Ancien ;
 Hillel ben Eliakim (), rabbin et talmudiste grec. Il est parfois appelé « Hillel de Grèce » ou « Hillel de Roumanie » ;
 Hillel ben Samuel (ca. 1220–ca. 1295), rabbin, médecin et philosophe italien, ayant vécu en plusieurs villes d'Italie, mort à Forlì ;
 Hillel ben Naphtali Zevi (1615–1690), rabbin lituanien ;
 Judah Loen Landau, (1866-1942), rabbin, dramaturge et poète né en Europe mais éduqué en Afrique du Sud. Il écrivit sous le nom de plume de Hillel ben Shakhar (étant entendu que les juifs, contrairement aux chrétiens, ne font aucune association entre ce nom et Lucifer).

Le nom de Hillel l'Ancien, prônant un judaïsme tolérant et ouvert, apparaît dans le nom de nombreuses congrégations juives réformées. Hillel International est une organisation internationale de jeunesse juive. Il a aussi donné son nom à la rue Hillel de Jérusalem.

Autres

Patronyme
Stéphane Hillel (né en 1955) est un acteur et metteur en scène français ;
Yehoshua Bar-Hillel (1915-1975) est un philosophe, linguiste et mathématicien israélien ;
Irène Hillel-Erlanger (1878-1920) est une écrivain et scénariste française.

Prénom
Haim Hillel Ben-Sasson (1914-1977) est un historien israélien ;
Hillel Furstenberg (né en 1935) est un mathématicien israélien ;
Hillel Slovak (1962-1988) est un guitariste de rock israélo-américain, membre des Red Hot Chili Peppers

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
Éosphoros et Hespéros / Éosphoros est l'étoile du matin.
Lucifer (mythologie romaine) / Lucifer romain (païen), étoile du matin.
Lucifer / Lucifer chrétien, étoile du matin puis archange déchu assimilé à Satan.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom